Muzzano (Italië)
 Muzzano (Zwitserland), kanton Ticino